Burago steht für:

 Burago di Molgora, ein Ort in Italien in der Region Lombardei  
 Dmitri Jurjewitsch Burago (* 1964), russischer Mathematiker
 Juri Dmitrijewitsch Burago (* 1936), russischer Mathematiker

Siehe auch:

 Bburago